Amerikai Egyesült Államok
Gaylord (Kansas)
Gaylord (Michigan)
Gaylord (Minnesota)
Gaylord (Oregon)
Gaylord (Virginia)
Gaylordsville (Connecticut)